Dirk Van Tichelt (1984-), est un judoka belge.
 Yorben Van Tichelt (1994-), est un coureur cycliste belge,